Zonneveld ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert G. van Zonneveld, niederländischer Kultur- und Waffenhistoriker
 Bernardus Joannes Maria Zonneveld (* 1940), niederländischer Botaniker
 Jan Isaak Samuel Zonneveld (1918–1995), niederländischer Geograph 
 Mike Zonneveld (* 1980), niederländischer Fußballspieler
 Niels Zonneveld (* 1998), niederländischer Dartspieler
 Thijs Zonneveld (* 1980), niederländischer Journalist und Radrennfahrer